

Селища міського типу:
 Новомиколаївка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Новомиколаївка — Донецька область, Краматорський район
 Новомиколаївка — Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада

Селище:
 Новомиколаївка — Донецька область, Кальміуський район

Села:
 Новомиколаївка — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Новомиколаївка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Новомиколаївка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Новомиколаївка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Новомиколаївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новомиколаївка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Новомиколаївка — Донецька область, Волноваський район
 Новомиколаївка — Донецька область, Покровський район
 Новомиколаївка — Донецька область, Краматорський район
 Новомиколаївка — Донецька область, Донецький район
 Новомиколаївка — Запорізька область, Пологівський район, Гуляйпільська міська громада
 Новомиколаївка — Запорізька область, Пологівський район, Молочанська міська громада
 Новомиколаївка — Запорізька область, Мелітопольський район, Нововасилівська селищна громада
 Новомиколаївка — Запорізька область, Мелітопольський район, Плодородненська сільська громада
 Новомиколаївка — Запорізька область, Мелітопольський район, Семенівська сільська громада
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Новгородківська селищна громада
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Глодоська сільська громада
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада
 Новомиколаївка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Новомиколаївка — Миколаївська область, Миколаївський район, Первомайська селищна громада
 Новомиколаївка — Миколаївська область, Миколаївський район, Новоодеська міська громада
 Новомиколаївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новомиколаївка — Одеська область, Березівський район
 Новомиколаївка — Одеська область, Ізмаїльський район
 Новомиколаївка — Одеська область, Роздільнянський район
 Новомиколаївка — Сумська область, Сумський район
 Новомиколаївка — Харківська область, Ізюмський район
 Новомиколаївка — Харківська область, Лозівський район
 Новомиколаївка — Харківська область, Куп'янський район
 Новомиколаївка — Херсонська область, Бериславський район
 Новомиколаївка — Херсонська область, Генічеський район, Іванівська селищна громада
 Новомиколаївка — Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада
 Новомиколаївка — Херсонська область, Скадовський район
 Новомиколаївка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Новомиколаївка — Черкаська область, Золотоніський район

 Новомиколаївка — колишнє село Роздольненського району (зняте з обліку рішенням Кримської обласної ради від 18 липня 1989 року)
 Новомиколаївка — колишнє село Новоархангельського району (зняте з обліку рішенням Кіровоградської обласної ради від 18 листопада 2011 року)
 Новомиколаївка — колишнє село у  Кіровоградській області
 Новомиколаївка — колишнє село у Єланецькому району Миколаївської області (зняте з обліку рішенням Миколаївської обласної ради від 11 липня 2014 року)